Colunga kan syfta på:

Spanien 

 Colunga (kommun), Asturien, 
 Colunga (kommunhuvudort), Asturien,